Strothe bezeichnet
 den Oberlauf des Flusses Thune
 einen Fluss in Niedersachsen, siehe Strothe (Lohne)
 einen Ortsteil von Korbach, siehe Strothe (Korbach)
 einen Ortsteil von Himbergen, siehe Strothe (Himbergen)

und ist der Familienname folgender Personen:
 Stephan Strothe, deutscher Journalist
Siehe auch
Strote, Strode